Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1951 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maureen Connolly je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Doris Hart (polfinale)
 Shirley Fry (finale)
 Patricia Todd (tretji krog)
 Maureen Connolly (prvakinja)
 Nancy Chaffee (četrtfinale)
 Beverly Baker (tretji krog)
 Betty Rosenquest (drugi krog)

 Jean Walker-Smith (polfinale)
 Jean Quertier (četrtfinale)
 Kay Tuckey (četrtfinale)
 Joy Mottram (tretji krog)
 Patricia Ward (tretji krog)
 Helen Fletcher ''(prvi krog)'

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1951